Вязовенка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Вязовенка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Вязовенка — село в Скопинском районе Рязанской области.

Реки 
 Вязовенка — река в Калужской области, приток Жиздры.